365 dni – powieść Blanki Lipińskiej
 365 dni – polski film z 2020 w reżyserii Barbary Białowąs i Tomasza Mandesa, ekranizacja powieści

Zobacz też 
 365 dni: Ten dzień